Die Biathlon-Südamerikameisterschaften 2010 wurden in Form einer Rennserie vom 9. bis 13. August im chilenischen Portillo und vom 23. bis 28. August im argentinischen Bariloche ausgetragen.

Die ersten Wettbewerbe in Portillo wurden im Anschluss an das  IBU-IOC Development Camp statt, das als sportliche Entwicklungshilfe für die Sportart in Südamerika dienen sollte. Es wurden sowohl bei Männern wie auch bei Frauen jeweils ein Rennen im Einzel, Sprint und im Massenstart ausgetragen. Für Bariloche waren zudem nochmals ein Sprint und ein Verfolgungsrennen geplant. Herrschten in Chile noch gute Wetter- und Schneebedingungen, musste in Argentinien der Sprint wegen Schneestürmen immer wieder verschoben werden und konnte erst so spät durchgeführt werden, dass das Verfolgungsrennen nicht ausgetragen werden konnte. In die Gesamtwertung kamen die drei besten Ergebnisse der vier Rennen. Chilenische Starter waren aufgrund eines Erdbebens in Chile in Argentinien nicht am Start.

Insgesamt nahmen an den Wettkämpfen 20 Starter bei den Männern und zehn Starterinnen bei den Frauenwettbewerben teil. Die Teilnehmer kamen aus Argentinien, Brasilien und Chile. Nach den Wettbewerben in Portillo lagen Claudia Salcedo und Julio Castañeda in Führung. Nach dem Sprint in Bariloche konnten Beide die Führung behaupten und Südamerikameister werden.

Männer

Einzel Chile 

Datum: Dienstag, 10. August 2010, 9:31 Uhr
Am Start waren 20 Läufer, neun Argentinier, sieben Chilenen und vier Brasilianer. Das Leistungsgefälle war enorm, die Schießleistungen zum Teil außerordentlich schlecht.

Sprint Chile 

Datum: Mittwoch, 11. August 2010, 9:30:30 Uhr
Am Start waren dieselben Athleten wie beim Einzel. Erneut waren die Schießleistungen zum Teil sehr schlecht, 13 der Zwanzig Starter verfehlten die Hälfte oder mehr der Ziele.

Massenstart Chile 

Datum: Freitag, 13. August 2010, 9:31 Uhr
Am Start waren 18 von 19 gemeldeten Läufern. 12 der 18 Starter schossen eine zweistellige Fehlerzahl.

Sprint Argentinien 

Datum: Sonnabend, 28. August 2009, 11:50:30 Uhr
Das Rennen war ursprünglich für den 25. August geplant, musste aus Witterungsbedingungen jedoch mehrfach verschoben werden und konnte erst einen Tag nach dem eigentlich vorgesehenen letzten Wettkampftag durchgeführt werden. Die chilenischen Läufer waren nicht mehr am Start.

Frauen

Einzel Chile 

Datum: Dienstag, 10. August 2010, 9:50 UhrAm Start waren zehn Athletinnen, fünf Chileninnen, vier Argentinierinnen und eine Brasilianerin.

Sprint Chile 

Datum: Mittwoch, 11. August 2010, 9:40:30 Uhr

Massenstart Chile 

Datum: Freitag, 13. August 2010, 10:00 Uhr

Sprint Argentinien 

Datum: Sonnabend, 28. August 2009, 11:00 Uhr
Das Rennen war ursprünglich für den 25. August geplant, musste aus Witterungsbedingungen jedoch mehrfach verschoben werden und konnte erst einen Tag nach dem eigentlich vorgesehenen letzten Wettkampftag durchgeführt werden. Die chilenischen Läuferinnen waren nicht mehr am Start.

Gesamtwertungen

Punktevergabe 
In den einzelnen Rennen wurden Punkte analog zur Punktevergabe im Biathlon-Weltcup wie folgt vergeben:

Männer

Frauen

Weblinks 
 Winterliche Biathlon-Aktivitäten in Südamerika

Belege 

Biathlonveranstaltung 2010
Südamerikameisterschaft
Sportveranstaltung in Chile
Región de Valparaíso
Sportveranstaltung in Argentinien
Bariloche
Biathlon (Argentinien)